Eudoksja – imię żeńskie
 eudoksja – stadium rozwojowe rurkopławów